Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2004 – piąte mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji, które odbyły się w dniach 15–16 marca 2004 roku w Ałmaty.

Kazachski Związek Rugby otrzymał prawa do organizacji zawodów w lipcu 2003 roku. Planowany na koniec kwietnia turniej odbył się ostatecznie w maju. Mistrzem Azji po raz piąty została reprezentacja Kazachstanu, w finale pokonując zawodniczki z Singapuru.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet
2004 w rugby union
2004 w Kazachstanie
Rugby union w Kazachstanie
Sport w Ałmaty